Esistono vari musei denominati Museo civico archeologico:

 Museo civico archeologico di Bologna
Museo civico archeologico di Bisceglie
 Museo civico archeologico di San Pietro Polesine, Castelnovo Bariano
 Museo civico archeologico a Cecina
Museo civico archeologico di Collelongo
Museo civico archeologico di Monterubbiano
 Museo civico archeologico a Ozieri
Museo civico archeologico di Pegognaga
 Museo civico archeologico a Pitigliano
 Sezione archeologica del Museo civico di Rieti
 Museo civico archeologico a Rosignano Marittimo
Museo civico archeologico di San Pietro Avellana